Гоноровка — топоним.

Украина 
 Гоноровка — село в Тульчинском районе Винницкой области.
 Гоноровка — село в Ямпольском районе Винницкой области.
 Гоноровка — село в Волочисском районе Хмельницкой области.
  — река на Украине; приток Билочи.